Termenul „Stein” se poate referi la:

 în limba 
Denumiri geografice
 Stein (Mittelfranken) oraș din Bavaria
 Stein (Probstei) in Schleswig-Holstein
 Stein an der Traun cartier ce aparține de Traunreut
 Stein-Bockenheim din Alzey-Worms, Renania-Palatinat
 Stein-Neukirch din Westerwald, Renania-Palatinat
 Stein-Wingert din Westerwald, Renania-Palatinat
 Königsbach-Stein din Enz, Baden-Württemberg
 Gossersweiler-Stein din Südliche Weinstraße, Renania-Palatinat
 Lengenfeld unterm Stein din Unstrut-Hainich, Turingia
 Stein (Hechingen) cartier din Hechingen, Baden-Württemberg
 Würzburger Stein regiune viticolă renumită pe malul lui Main lângă Würzburg
 Steingletscher un ghețar din cantonul Berna, Elveția

Vezi și 
 Steinen (dezambiguizare)
 Stain, Steyn, Hohler Stein, Gross Stein
 Großer Stein (619 m), un munte în Erzgebirge

Toponime germane
Nume de familie germane